La Punta dels Cavalls Morts és una muntanya de 845 metres que es troba al municipi de Sant Martí de Tous, a la comarca catalana de l'Anoia.

Geografia de Sant Martí de Tous
Muntanyes de l'Anoia